Итаки может означать:

 Итаки — муниципалитет в Бразилии.
 Итаки (город) — малый город в Греции.